Dead Man's Chest (lied), een fictief lied uit het boek Schateiland
Dead Man's Chest (voorwerp), een voorwerp uit de filmserie Pirates of the Caribbean.
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, een film uit 2006